Alexander Keith’s Tankard 2009 - prowincjonalne mistrzostwa Nowego Brunszwiku w curlingu, eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.

Turniejami eliminacyjnymi były Alexander Keith’s Prelim rozgrywane w dniach 9-11 stycznia 2009 w Beaver i Alexander Keith’s Wild Cards między 23 a 25 stycznia w Campbellton. Z każdego turnieju do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się 4 drużyny.

Turniej finałowy rozegrano w dniach 11-15 lutego w Saint John na lodowisku Thistle St. Andrews Curling Club. Obrońcą tytułu z Alexander Keith’s Tankard 2008 był zespół Jamesa Grattana, uczestniczył tutaj również Russ Howard - mistrz olimpijski z Turynu 2006.

Mistrzem prowincji została drużyna Russa Howarda pokonując w finale Ricka Perrona 9:6.



Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1.
11 lutego 2009, 19:00

Sesja 2.
12 lutego 2009, 9:00

Sesja 3.
12 lutego 2009, 14:00

Sesja 4.
12 lutego 2009, 19:00

Sesja 5.
13 lutego 2009, 14:00

Sesja 6.
13 lutego 2009, 19:00

Sesja 7.
14 lutego 2009, 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 

Thistle St. Andrews Curling Club

Przypisy 

2009
2009 w curlingu